

Geografia 
 Gero – città giapponese della prefettura di Gifu
 Gero – frazione del comune italiano di Primaluna

Altro 
 Gero I detto anche il Grande – margravio della Marca Geronis, iniziatore del Drang nach Osten
 Gero – nome proprio di persona maschile